Amblyommidae är en familj av spindeldjur. Amblyommidae ingår i ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kvalster
Amblyommidae